Слово -{З}- је девето слово српске ћирилице.

Види још 
 З (латиничко)